Rossato ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Rossato (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Altamiro Rossato (1925–2014), brasilianischer Geistlicher, emeritierter Erzbischof von Porto Alegre
 Arturo Rossato (1882–1942), italienischer Journalist, Dramatiker, Librettist und Lyriker